Перпелейка — река в России, протекает в Атяшевском и Чамзинском районах Республики Мордовия. Устье реки находится в 53 км по правому берегу реки Нуя. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки северо-восточнее села Сабур-Мачкасы и в 12 км к северо-востоку от райцентра, посёлка Чамзинка. Река течёт на северо-запад, в верхнем течении образует границу Атяшевского и Чамзинского районов, ниже течёт по Чамзинскому. Протекает деревни Каменка и Горбуновка. Впадает в Ную у деревни Карсаковка 1-я.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Алатырь от истока и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500212110000038666
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003866
 Код бассейна — 08.01.05.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Мордовии
Притоки Нуи